Die Open 13 2012 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis zum 26. Februar 2012 in Marseille stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2012 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In der gleichen Woche wurden in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships sowie in Buenos Aires der Copa Claro gespielt. Letzterer zählte genau wie die Open 13 zur Kategorie ATP World Tour 250, während die Regions Morgan Keegan Championships zur Kategorie ATP World Tour 500 gehörten.

Der Titelverteidiger im Einzel, Robin Söderling, konnte aus Krankheitsgründen nicht antreten. Im Finale setzte Juan Martín del Potro sich in zwei Sätzen gegen Michaël Llodra durch. Dies war der zehnte ATP-Titel seiner Karriere und der erste bei einem Hallenturnier. Für Llodra hingegen war es bei seinem dritten Marseille-Finale die zweite Niederlage, nachdem er zuvor 2009 das Finale verloren und 2010 den Titel gewonnen hatte. Für Aufsehen sorgte der 20 Jahre alte Albano Olivetti, der als Qualifikant bei seinem ATP-Debüt das Viertelfinale erreichte und dabei unter anderem den an Position 2 gesetzten Top-10-Spieler Mardy Fish besiegte.

Im Doppel waren Robin Haase und Ken Skupski die Titelverteidiger, Skupski trat jedoch in diesem Jahr mit einem neuen Partner an und schied mit diesem im Halbfinale aus. Der Turniersieg ging an die rein französische Paarung Nicolas Mahut und Édouard Roger-Vasselin, die sich im Finale gegen Jo-Wilfried Tsonga und Dustin Brown durchsetzten. Dies war ihr zweiter gemeinsamer ATP-Titel, nachdem sie erst drei Wochen zuvor in Montpellier ihren ersten Triumph bei einem ATP-Turnier gefeiert hatten. Für Roger-Vasselin war es zugleich der zweite ATP-Titel überhaupt, während Mahut im Laufe seiner Karriere nun insgesamt fünf Titel mit verschiedenen Partnern gewonnen hat.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel bekamen jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 20. Februar 2012 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 62 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 54 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF-Datei; 68 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Marseille